Aurornis — род авиал (оперённых динозавров, близких к птицам), включающий единственный вид — Aurornis xui. Окаменевший экземпляр этого вида был обнаружен палеонтологом-любителем в провинции Ляонин в Китае и датирован поздним юрским периодом — около 160 миллионов лет назад.

Aurornis xui жил примерно на 10 миллионов лет раньше археоптерикса, который до открытия аурорниса считался древнейшей группой птиц.

Видовое название xui дано в честь китайского палеонтолога Сюй Сина. В фильме «Крупнейшие и мельчайшие» был показан аурорнис в Европейской местности, где был назван «ранней птицей».

Классификация 

Недавние филогенетические анализы свидетельствуют в пользу того, что Aurornis входит в семейство Anchiornithidae, являясь близким родственником таких теропод, как анхиорнис (с которым может быть синонимичен). В свою очередь, Anchiornithidae, вероятно, относятся к базальной группе клады авиал, которую систематики понимают как включающую живущих в наше время птиц и их ископаемых предшественников. Согласно альтернативной точке зрения (Hartman et al., 2019), Aurornis является археоптериксовым дейнонихозавром.

Примечания

Ссылки 
 .

Манирапторы
Монотипические роды архозавров
Динозавры Азии
Динозавры юрского периода
Фоссилии, описанные в 2013 году
Сюй, Син
Фоссилии из юрских отложений Китая